Bachta ist der Name eines Flusses:
 Bachta (Fluss), Fluss in Sibirien

Bachta ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Bachta (1806–1855), deutscher Historien- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Johann Baptist Bachta (1782–1856), deutscher Maler und Radierer